Радьки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Радьки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Радьки — деревня в Мядельском районе Минской области.

Украина 
 Радьки — село в Хорольском районе Полтавской области.